Niemcy:
 Wagenfeld – gmina w kraju związkowm Dolna Saksonia, w powiecie Diepholz

Osoby:
 Friedrich Wagenfeld – niemiecki pisarz
 Karl Wagenfeld – niemiecki pisarz